SBF Liber Annuus (Ежегодник Studium Biblicum Franciscanum) — археологический ежегодник, издающийся францисканским научно-исследовательским институтом Studium Biblicum Franciscanum в Иерусалиме, Израиль. Одним из основателей ежегодника был известный археолог священник Беллармино Багатти OFM. SBF Liber Annuus издается на латинском, итальянском языках объёмом около 500 страниц. В каждом выпуске находятся различные статьи, посвященные библеистике, библейской лингвистике и археологии Ближнего Востока. На страницах этого издания представляются предварительные результаты археологических экспедиций, совершенные в странах Ближнего Востока францисканцами из Института Studium Biblicum Franciscanum. Первый номер SBF Liber Annuus вышел в 1951 году. Журнал издается в Милане, Италия. Международный номер издания — ISSN 0081-8933.

Ссылки 
  Журнал «Liber annuus», № 39 — 56 (1989—2006 гг.) ,
 Архив статей ,

Католицизм в Израиле
Францисканцы (орден)
Археологические журналы